Termin  ima više značenja.

 Silikon na izolator
 Stiren-oksidna izomeraza, enzim
 Servis-orijentisana infrastruktura